Sistema de Control de Área de Tránsito (más conocido por su sigla SCAT) puede designar al:

 Sistema de Control de Área de Tránsito Bío Bío, que coordina el control del tránsito en el Gran Concepción, Chile.
 Sistema de Control de Área de Tránsito Gran Valparaíso, que coordina el control del tránsito en el Gran Valparaíso, Chile.
 Sistema Centralizado de Área de Tránsito Antofagasta, que coordina el control del tránsito de Antofagasta, Chile.